Le Refuge peut désigner :

Cinéma / Télévision 

 Le Refuge, un film réalisé par Léon Mathot, sorti en 1931 ;
 Le Refuge, une série télévisée française réalisée par Alain Schwarstein, diffusée en 1996 ;
 Le Refuge, un film réalisé par François Ozon, sorti en 2010 ;

Autres 
 Le refuge huguenot, c'est-à-dire la diaspora des protestants français après la Révocation de l’Édit de Nantes.
 Le Refuge, une association française offrant hébergement et accompagnement social, médical et psychologique aux jeunes victimes d'homophobie ;
 Le Refuge, un squat ouvert le  par l'association DAL49 à Angers, France.

Voir aussi